Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki az ezt megelőző öt évben minden alkalommal megnyerte a tornát. Ebben az évben azonban a negyeddöntőben vereséget szenvedett a szerb Novak Đokovićtól. A győzelmet a svájci Stanislas Wawrinka szerezte meg, aki a döntőben 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 arányban győzte le Novak Đoković. Wawrinka első Roland Garros-trófeáját, egyben második Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Források
Sorsolási tábla

F1